Проблемист може бити:

 Проблемист, решаваа или композитор шаховских проблема
 Проблемист (британски часопис), (), специјализовани британски часопис који се бави проблемским шахом